Баварский ландтаг () — парламент федеральной земли Свободное государство Бавария.

Ландтаг Баварии состоит из одной палаты с 1999 года, в 1946—1999 годах в парламенте была и верхняя палата, . Парламент избирается раз в пять лет, выборы проходят в воскресенье или в праздник. Очередные выборы не могут проводиться ранее, чем через 59 месяцев и позже 62 месяцев предыдущих.

Ландтаг избирает премьер-министра Баварии. Заседания парламента проводятся в Максимилианеуме, здании в Мюнхене, построенном в 1857—1874 годах на берегу Изара.

С 1970 года Христианско-социальный союз традиционно набирал более 50% голосов, второе место занимала Социал-демократическая партия Германии.

На выборах 2008 года ХСС набрал лишь 43,4%, получив 92 места из 187. СДПГ набрала 18,6% и получила 39 мест. Также новый парламент впервые в истории Баварии избрал своим председателем женщину — .

На выборах 2013 года ХСС набрал 47,7%, получив 101 место из 180. СДПГ набрала 20,6% и получила 42 места. 

Существенно иначе сложилось распределение мест в ландтаге после парламентских выборов 2018 года:
 ХСС: 85 мест, 37,2% голосов избирателей
 «Союз 90/Зелёные»: 38 мест, 17,5% голосов избирателей
 «Свободные избиратели Баварии»: 27 мест, 11,6% голосов избирателей
 «Альтернатива для Германии»: 22 места, 10,2% голосов избирателей
 СДПГ: 22 места, 9,7% голосов избирателей
 Свободная демократическая партия: 11 мест, 5,1% голосов избирателей.

Примечания 

Политика Баварии
Ландтаги Германии